Marchia (latinisierte Form von Mark) bezeichnet:

 Mark (Territorium)
 Marchia (Studentenverbindung)

Siehe auch:
 Marken, italienische Region
 Franz von Marchia (Francesco della Marca; * zwischen 1285 und 1290, † um 1344), Philosoph, Theologe und Mitglied des Franziskanerordens
 Marcha